Zweeds basketbalteam (mannen)
 Zweeds basketbalteam (vrouwen)